Der Königsberger Faktor bezeichnet, insbesondere in der Mineralogie, das Verhältnis von natürlicher remanenter Magnetisierung zu induzierter Magnetisierung. Er wurde erstmalig 1938 von Johann Königsberger beschrieben und wird in der geophysikalischen Exploration häufig zur Beschreibung und Interpretation magnetischer Anomalien genutzt.

Definition 
Der Königsberger Faktor ist ein dimensionsloser Parameter , der definiert ist als ein Verhältnis der remanenten Magnetisierung  zu der induzierte Magnetisierung :

Die induzierte Magnetisierung  kann dabei auch als ein Produkt aus der magnetischen Suszeptibilität  und der lokalen Stärke des Erdmagnetfeldes  ausgedrückt werden.

Die Gesamtmagnetisierung eines Gesteins ist die Summe seiner natürlichen remanenten Magnetisierung und der durch das umgebende geomagnetische Feld induzierten Magnetisierung. Bei  größer 1 dominiert die remanente, bei  kleiner 1 die induzierte Magnetisierung.

Einzelnachweise 

Magnetismus
Magnetik